Lasch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wilhelm Gottlob Lasch
 Wilhelm Gottfried Lasch